Diogo Andrada de Paiva – letterato portoghese
 Diogo Andrada de Paiva – teologo portoghese
 Francisco Andrada de Paiva – scrittore portoghese
 Thomé Andrada de Paiva – missionario portoghese